Moutardier peut désigner :
 Un moutardier, quelqu'un qui fabrique ou vend de la moutarde.
 Un petit récipient conçu pour contenir ce condiment.
 Un serin du Cap, dans le français de La Réunion.
 Gaston Moutardier, un résistant français.